Спекуляция:

 Спекуляция — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи.
 Спекуляция (философия) — отвлечённое рассуждение, тип теоретического знания, которое выводится без обращения к опыту.